Горни-Славков (), бывш. Шлаггенвальд () — город на западе Чешской Республики, в районе Соколов Карловарского края.

География 
Расположен примерно в 12 км к юго-западу от Карловых Вар и в 12 км к юго-востоку от города Ходов, на высоте 558 м над уровнем моря

История 
Первое письменное упоминание о селе относится к 1332 году. В 1792 году в Горни-Славков была основана первая в чешских землях фабрика по производству фарфора.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Карловарского края